Oviken kan syfta på:

 Oviken – en småort i  Bergs kommun
 Ovikens socken – en socken i Jämtland
 Ovikens landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1862–1970
 Oviken-Myssjö församling – en församling i Berg-Härjedalens kontrakt 2010–
 Ovikens församling – en tidigare församling i Härnösands stift –2010
 Ovikens gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Oviken byggd under medeltiden, restaurerad 1935
 Ovikens nya kyrka – en nygotisk kyrkobyggnad i Oviken byggd 1905
 Ovikens distrikt – ett distrikt i Bergs kommun och Jämtlands län 2016–
 Ovikens tingslag – ett tingslag i Jämtlands län 1600-talet–1916
 Sunne, Ovikens och Hallens tingslag – ett tingslag i Jämtlands län 1916–1940